Blauschimmel steht für:
 Blauschimmelkäse, eine Käseart
 Tabakblauschimmel, eine Pilzkrankheit des Tabak
 Ein stichelhaariges Pferd, siehe Schimmel (Pferd)
 Ein Farbschlag beim Hund, siehe Fellfarben der Hunde